Bundestagswahlkreis 128 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Steinfurt III (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Coesfeld – Steinfurt II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hersfeld (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Werra-Meißner (1976)
 Bundestagswahlkreis Eschwege (1949 bis 1972)